Световното първенство по хандбал е спортен турнир, организиран от Световната федерация по хандбал от 1938 година насам.

История 
Първото световно първенство по хандбал за мъже се провежда в берлинската спортна зала „Дойчландхалле“. В него участват 4 отбора, които играят по съкратен регламент – 2 полувремена по 15 минути. Този турнир трудно може да бъде наречен световен шампионат, но началото било положено.

Втората световна война прекъсва временно развитието на международния хандбал. Следващото световно първенство се провело едва след 16 години, като в него участват 6 отбора. На третия световен шампионат, чийто организатор е Хандбалната федерация на ГДР, отборите на първенството са увеличени до 16. През 1970 година тригодишният цикъл е заменен от четиригодишен, тъй като хандбалът е приет в програмата на Олимпийските игри.

Никога (преди 2015 година) отбор извън Европа не е печелил медал от световно първенство, като най-големи успехи са постигнали отборите на Румъния, Швеция и Франция (по 4 титли). Добри резултати в последните години постигат и африканците-хандбалистите на Египет (2001) и Тунис (2005) достигат до четвъртото място.

На първенството на планетата през 2015 година отборът на Катар, съставен основно от чуждестранни играчи, достига до финал в първото си домакинство на турнира, но губи финалния мач срещу Франция (22 – 25). По този начин съставът на Франция става най-титулуваният в историята на световните първенства, печелейки петата си титла.

Медалисти 
 На турнирите през 1958 и 1961 отборите на ГДР и ФРГ играят като сборен отбор*

{| class="wikitable"
|-
! Година !! Домакин !! Злато !!Сребро!!Бронз
|-
| 1938||Германия ||Германия|| Австрия||Швеция
|-
| 1954|| Швеция|| |Швеция || ФРГ|| Чехословакия
|-
| 1958|| ГДР|| Швеция|| Чехословакия||Германия*
|-
| 1961|| ФРГ|| Румъния|| Чехословакия|| Швеция
|-
| 1964 || Чехословакия|| Румъния|| Швеция|| Чехословакия
|-
| 1967|| Швеция|| Чехословакия|| Дания|| Румъния
|-
| 1970|| Франция|| Румъния|| ГДР|| Югославия
|-
| 1974|| ГДР|| Румъния|| ГДР|| Югославия
|-
| 1978|| Дания|| ФРГ|| СССР|| ГДР
|-
| 1982|| ФРГ|| СССР|| Югославия|| Полша
|-
| 1986|| Швейцария|| Югославия||Унгария || ГДР
|-
| 1990|| Чехословакия|| Швеция|| СССР|| Румъния
|-
| 1993|| Швеция|| Русия|| Франция|| Швеция
|-
| 1995|| Исландия|| Франция|| Хърватия|| Швеция
|-
| 1997||Япония ||Русия|| Швеция|| Франция
|-
| 1999||Египет ||Швеция || Русия|| Югославия
|-
| 2001|| Франция|| Франция|| Швеция|| Югославия
|-
| 2003|| Португалия|| Хърватия|| Германия|| Франция
|-
| 2005|| Тунис|| Испания|| Хърватия|| Франция
|-
| 2007|| Германия|| Германия|| Полша|| Дания
|-
| 2009|| Хърватия|| Франция|| Хърватия|| Полша
|-
| 2011|| Швеция||Франция || Дания|| Испания
|-
| 2013|| Испания|| Испания|| Дания|| Хърватия
|-
| 2015|| Катар|| Франция|| Катар|| Полша
|-
| 2017|| Франция|| Франция|| Норвегия|| Словения
|-
|2019|| Дания/Германия|| Дания|| Норвегия|| Франция
|-
|2021|| Египет|| || ||
|-
|2023|| Полша/Швеция|| || ||
|-
|2021|| Хърватия/Дания/Норвегия|| || ||
|-
|2023|| Германия|| || ||

Хандбал
Хандбал